Babiniec peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne :
 Babiniec, un village de la voïvodie de Łódź,
 Babiniec, un village de la voïvodie de Petite-Pologne.